Eastport peut désigner :
 Eastport (Californie), États-Unis
 Eastport (Maine), États-Unis
 Eastport (New York), États-Unis
 Eastport (Terre-Neuve-et-Labrador), Canada

Homonymie
Homonymie de toponyme